Rod gliv Lactarius (mlečnica) je razširjen po vsem svetu in vsebuje čez 400 vrst. Verjetno je nabolj poznana vrsta Lactarius deliciosus (užitna sirovka).

Reference

Zunanje povezave

Mlečnice

Golobičarke